Ви́ктор Ива́нович Чепи́жный (, Днепропетровск) — российский ; гроссмейстер СССР (1980), международный гроссмейстер (1989), международный арбитр по шахматной композиции (1965), заслуженный мастер спорта России (2005). Инженер-физик, журналист. Окончил Днепропетровский университет. Заведующий шахматной редакцией издательства «Физкультура и спорт» (с 1977).

Вице-президент Постоянной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции (с 1982), председатель Центральной комиссии по шахматной композиции Шахматной федерации СССР (1980—1989). С 1956 опубликовал свыше 300 задач, половина из них отмечена призами, в том числе 80 — первыми. Пятикратный чемпион СССР по разделу двухходовок (7—9-й чемпионаты, 1965—1969; 16-й, 1985; 17-й, 1987), призёр пяти других чемпионатов. Награждён золотой (с Л. Лошинским) и серебряной медалями по разделу двухходовок, бронзовой медалью (с Л. Лошинским) по разделу трёхходовок на Олимпийском конкурсе в Лейпциге (1960). Совершенствованию мастерства Чепижного как шахматного композитора способствовало общение с В. Руденко (совместно составили свыше 100 задач) и Л. Лошинским.

Для творчества Чепижного характерны оригинальность идеи, нюансировка замысла, стремление к простоте. Любимые жанры: двухходовка с переменой игры, трёхходовка и коопмат.

Победитель индивидуальных чемпионатов мира (WCCI) за 1998—2000 годы в разделе двухходовок и за 2004—2006 годы в разделе коопматов.

Живёт в Москве.

Задачи 

Иллюзорная игра: 
1…Ке ~ 2.Cg4# и 1…Kg ~ 2.Фе7#

Решение: 
1.Kf7! (цугцванг)
1…Kpf5 2.Cg4# и 1…Кр: f7 2.Фе7#
1…Ке ~ 2.Kg5# и 1…Kg ~ 2.Ф:е5#
Тема Рухлиса в форме блока.

1.Kg4! (угроза 2.Фе3+ Л:е3 3.Kd2#)
1…Kf ~ 2.Ле6+ Kpf5 3.К:h6#
1…Kg6! 2.Фf4+ Л:f4 3.Kd2# или 2…C:f4 3.Cf5#
1…Kd3! 2.Лf4+ С:f4 3.Kf6# или 2…Л:f4 3.Фе3#
Тема Умнова в сочетании с перекрытиями Новотного и чёрной коррекцией.

Кооперативный мат в 3 хода:
I.  1.Фa8 f5 2.Фh8! Kf8 3.Фg8 f6#
II. 1.Kpg6 Kpe6 2.Фh8! Kf6 3.Фg7 f5#
Эхо-хамелеонные финалы украшены далёкими темпоходами чёрного ферзя.

Книги 
 Турнир звезд: Монреаль-79 / Авт.-сост. В. И. Чепижный. — М.: ФиС, 1979. — 255 с.
Межзональные турниры: Рига'79; Рио-де-Жанейро'79 / Авт.-сост. В. И. Чепижный; Вступ. статьи В. И. Чепижного и М. А. Бейлина. — М.: ФиС, 1980. — 415 с.
Шахматная композиция, Сб. 1977—1982 / Сост. В. И. Чепижный, — М.: ФиС, 1983. — 256 с.
Тишков А. А., Чепижный В. И. Шахматные задачи-миниатюры. —М.: ФиС, 1987. — 336 с.

Литература 
 
 
 Руденко В. Ф. В поисках гармонии. // «64 — Шахматное обозрение». — 1984. — № 3. — С. 27—28.
 Владимиров Я. Г. Незабываемые воспоминания. Виктору Чепижному — 80! // «Шахматная композиция».— № 115.— 2014.— с. 4—13.

Ссылки 
 Биография Виктора Чепижного на сайте ФШР

Примечания 

Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции
Выпускники Днепровского национального университета